Schmetterling steht für:

 ein Insekt aus der Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera)
 Flügelkanüle (umgangssprachlich)
 ein Schwimmstil, siehe Schmetterlingsschwimmen
 Schmetterling (Segeln), eine Segelstellung im Bootssport
 Schmetterling (Zeitschrift), österreichische Kinderzeitschrift
 als Beiname die Flugabwehrrakete Henschel Hs 117 im Zweiten Weltkrieg
 Schmetterling (Kaninchen), die typische Fellzeichnung bei Schecken um die Nase
 Kaunas-Schmetterling, eine Rasse der Haustaube, siehe Kaunas-Schmetterlingstümmler
 Warschauer Schmetterling, eine Rasse der Haustaube
 Die Tyrannei des Schmetterlings, Roman von Frank Schätzing aus dem Jahr 2018
 Schmetterling (Heraldik), ein Wappentier in der Heraldik
 Schmetterling (Patience), ein Geduldskartenspiel
 RK 7 Schmetterling, ein Gleitflugzeug von 1927
 Schmetterling Verlag in Stuttgart
 Schmetterling (Werkzeug), ein Werkzeug des Trockenbauers zum Glätten der Wände

Schmetterling ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Barbara Schmetterling (1801–1882), niederländische Malerin
 Josef Adolf Schmetterling (1751–1828), österreichisch-niederländischer Miniaturenmaler 
 Lauren Schmetterling (* 1988), US-amerikanische Ruderin

Siehe auch:
 Der Schmetterling
 Der goldene Schmetterling
 Schmetterlinge (Begriffsklärung)
 Butterfly
 Falter
 Papillon